Ueekenkcoracias tambussiae — вид вымерших птиц из отряда ракшеобразных, единственный в роде Ueekenkcoracias. Ископаемые остатки обнаружены в раннеэоценовой формации Laguna del Hunco в Патагонии (Аргентина).

Видовое название дано в честь Клаудии Патрисии Тамбусси, внесшей большой вклад в палеоорнитологию Южной Америки.

Описание 
Голотип состоит из не полностью сохранившейся правой ноги птицы. Учёные, описавшие таксон, предполагают, что вид был похож на Primobucco.

Являясь относительно крупным представителем ракшеобразных, Ueekenkcoracias tambussiae обладал крепкой бедренной костью и толстым голеностопным суставом с сильно выступающим медиальным суставом (facies articularis medialis).

Систематика 
Согласно филогенетическому анализу, род Ueekenkcoracias имеет базальное положение в подотряде Coracii отряда ракшеообразных:

Примечания 

†
Вымершие птицы
†
Птицы эоцена
Фоссилии, описанные в 2021 году
Тамбусси, Клаудии Патрисии